Zavod imeni Malyševa () je stanice charkovského metra na Cholodnohirsko-Zavodské lince. Stanice je pojmenovaná podle nedalekého stejnojmenného závodu, který je dnes rozdělen mezi různé firmy.

Charakteristika 
Stanice je trojlodní, obklad pilířů je z šedého mramoru a obklad kolejové zdi je z kovových emblémů závodu Malyševa. Podlaha je z labradoritu.

Stanice má dva vestibuly, všechny tři východy z vestibulů ústí na ulici Plechanivska.

Reference

Externí odkazy 
 

Stanice metra v Charkově